

Cinéma 
 En famille, film français réalisé par Georges Monca en 1915
 En famille, court-métrage français réalisé par Pascale Chouffot en 2003

Littérature 
 En famille, nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1881
 En famille, roman d'Hector Malot publié en 1893

Musique 
 En famille, album du groupe Mes aïeux sorti en 2004

Télévision 
 En famille, second épisode de la [[Saison 4 de Star Trek : La Nouvelle Génération|quatrième saison de Star Trek : La Nouvelle Génération]]
 En famille, téléfilm français réalisé par Denis Malleval en 2011
 En famille, série télévisée française produite depuis 2012
 En famille'' ("Benvinguts a la família"), série télévisée catalane, créée par Pau Freixas, diffusée sur TV3 et disponible sur Netflix, depuis 2018